El Zacatal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Zacatal, Zacatecas, Pinos, 
 El Zacatal, Hidalgo, Chapulhuacán, 
 El Zacatal, Oaxaca, 
 El Zacatal, Querétaro Arteaga, Landa de Matamoros, 

Robotskapade Mexikoförgreningar